Уикипедия на бирмански език е раздел на бирмански език в Уикипедия. Проектът започва работа през 2006 година.

Статистика

Посещаемост 

Бирмански език
Бирмански език
Култура на Мианмар